Dixie Jamboree bezeichnet zwei Country-Shows:

 das WBT Dixie Jamboree aus Charlotte, North Carolina
 das WVOK Dixie Jamboree aus Birmingham, Alabama